Le tournoi de tennis d'Estoril est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1999, classée en catégorie Tier IVa, se dispute à Lisbonne du 5 au .

Katarina Srebotnik remporte le simple dames. En finale, elle bat Rita Kuti-Kis, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Alicia Ortuno et Cristina Torrens Valero.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Estoril
 Saison 1999 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 1999
Portugal
Sport au Portugal en 1999
Tennis en avril 1999